Demons and Wizards peut faire référence à :

 Demons and Wizards, quatrième album studio du groupe de rock britannique Uriah Heep, sorti en mai 1972 ;

 Demons & Wizards, un groupe de power metal allemand fondé en 1997 ;

  Demons and Wizards, premier album du groupe de power metal allemand Demons & Wizards, sorti en 2000.